Sachariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Sacharowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Rajon Sachariwka, siehe Sachariwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Sachariwka (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Iwaniwka, siehe Sachariwka (Henitschesk, Iwaniwka)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Nowotrojizke, siehe Sachariwka (Henitschesk, Nowotrojizke)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Sachariwka (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Sachariwka (Browary)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Sachariwka (Iwankiw)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Sachariwka (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk, siehe Sachariwka (Switlowodsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka, siehe Sachariwka (Wradijiwka)